Департамент Ириондо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 3184 км². Население — 66675 человек. Плотность населения — 20,90 чел./км².

Административный центр — Каньяда-де-Гомес.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Санта-Фе.
		
Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Сан-Херонимо
 на востоке — с департаментом Сан-Лоренсо
 на юге — с департаментом Касерос
 на западе — с департаментом Бельграно

Административное деление 

Муниципалитеты
 Каньяда-де-Гомес ()(30 тыс.жит.)
 Тоторас () (9,6 тыс.жит.)
Коммуны
 Бустинса () (1,6 тыс. жит.)
 Каррисалес () (1,4 тыс.жит)
 Класон () (1,1 тыс.жит.)
         
 Корреа () (5,8 тыс.жит.)
 Лусио-Вилья-Лопес() (0,5 тыс.жит.)
 Оливерос () (4,7 тыс.жит.)
 Пуэбло Андино () (1,9 тыс.жит.)
 Сальто Гранде () (2,4 тыс.жит.)
 Серодино () (3,4 тыс.жит.)
 Вилья Элоиса () (2,4 тыс.жит.)

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Санта-Фе